Shiloh steht für:

 Shiloh (Film), Familien-Drama von Chip Rosenbloom (1996)
 Shiloh (Musikgruppe), eine texanische Musikgruppe
 USS Shiloh, zwei Kriegsschiffe der United States Navy

Shiloh (englisch für den biblischen Ort Silo) bezeichnet viele Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shiloh (Chambers County), Alabama
 Shiloh (DeKalb County), Alabama
 Shiloh (Marengo County), Alabama
 Shiloh (Pike County), Alabama
 Shiloh (Columbia County), Arkansas
 Shiloh (Howard County), Arkansas
 Shiloh (Lafayette County), Arkansas
 Shiloh (Kalifornien), Ort im Sonoma County, Kalifornien
 Shiloh (Florida), Dorf im Brevard County, Florida
 Shiloh (Harris County, Georgia)
 Shiloh (Lowndes County, Georgia)
 Shiloh (Madison County, Georgia)
 Shiloh (Sumter County, Georgia)
 Shiloh (Illinois), Dorf im St. Clair County, Illinois
 Shiloh (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Sullivan County, Indiana
 Shiloh (Kentucky)
 Shiloh (Tangipahoa Parish), Louisiana
 Shiloh (Union Parish), Louisiana
 Shiloh (Maine), Ort im Androscoggin County, Maine
 Shiloh (Carroll County), Maryland
 Shiloh (Charles County), Maryland
 Shiloh (Michigan), Ort im Ionia County, Michigan
 Shiloh (Clarke County), Mississippi
 Shiloh (Itawamba County), Mississippi
 Shiloh (Cumberland County), New Jersey
 Shiloh (Warren County), New Jersey
 Shiloh (Buncombe County), North Carolina
 Shiloh (Camden County), North Carolina
 Shiloh (Rockingham County), North Carolina
 Shiloh (Rutherford County), North Carolina
 Shiloh (Brown County), Ohio
 Shiloh (Clermont County), Ohio
 Shiloh (Montgomery County), Ohio
 Shiloh (Richland County), Ohio
 Shiloh (Oklahoma), Ort im Logan County, Oklahoma
 Shiloh (Clearfield County), Pennsylvania
 Shiloh (York County), Pennsylvania
 Shiloh (Chesterfield County), South Carolina
 Shiloh (Lancaster County), South Carolina
 Shiloh (Oconee County), South Carolina
 Shiloh (Sumter County), South Carolina
 Shiloh (Bedford County), Tennessee
 Shiloh (Carroll County), Tennessee
 Shiloh (Hardin County), Tennessee
 Shiloh (Hawkins County), Tennessee
 Shiloh (Montgomery County), Tennessee
 Shiloh (Rutherford County), Tennessee
 Shiloh (Dallas County), Texas
 Shiloh (Erath County), Texas
 Shiloh (Gregg County), Texas
 Shiloh (Liberty County), Texas
 Shiloh (Limestone County), Texas
 Shiloh (King George County), Virginia
 Shiloh (Pulaski County), Virginia
 Shiloh (Southampton County), Virginia
 Shiloh (Stafford County), Virginia
 Shiloh (Wythe County), Virginia
 Shiloh (West Virginia)

Shilo bzw. Shiloh steht für folgende Personen:

 Schilo (biblische Person), englisch Shiloh
 Sara Shilo (* 1958), israelische Schriftstellerin
 Shmuel Shilo (1929–2011), israelischer Schauspieler und Regisseur
 Shiloh (Sabbatianer), 1814 wurde seine Geburt als achter Messias erwartet
 Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, erste leibliche Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt

Siehe auch:

 Šilo, Ort auf der kroatischen Insel Krk
 Canadian Forces Base Shilo, Truppenübungsplatz in Kanada
 Die Leute von der Shiloh Ranch, TV-Serie
 Schlacht von Shiloh im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Shiloah